La Prima Lega 2010-2011, campionato svizzero femminile di terzo livello, si concluse con la promozione di Chênois, Lucerna e Neunkirch.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2011-2012
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2011-2012
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2011-2012
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni 

2011 3